Вацлав Агриппа — (польск. Wacław Iwan Agryppa (Agrippa), около 1525 — 1597) — государственный деятель Великого Княжества Литовского, дипломат, полемист. Маршалок на сейме 1574 года, писарь польный литовский 1576—1585, каштелян минский (1586—1590) и смоленский (с 1590).

Биография 
Родился в семье писаря Венцлава Николаевича, известного как Михалон Литвин. Изначально был известен как Иван. Имел личный герб «Дэмбна зьменены» Нет информации о происхождении его матери, Катерины Станиславовны (первая жена Венцлава Николаевича, умерла до 1537 года), однако известно, что она владела частью Яшунского двора, которую получил ее сын в 1554 году.

Учился в Лейпцигском (1554), Краковском (1548) и Витенбергском протестантских университетах, где поддерживал связь с лютеранскими публицистами.

Принимал участие в походах Стефана Батория во время Ливонской войны, сторонник парти Радзивиллов. Участвовал в создании Статута ВКЛ (1588).

Семья 
Вацлав Агриппа был женат дважды. Его первой женой была Магдалена (в первом браке Пельгримовская), останки которой похоронены в лютеранском соборе, основанным ее мужем в 1568 году в Гадетанах. Своему пасынку, так же будущему литератору, Гальяшу Пельгримовскому, сыну Магдалены Агриппа в завещании оставил свою библиотеку немецких и латинских книг. Второй женой Вацлава Агриппы была Регина, дочь полоцкого воеводы Николая Дорогостайского и Ганны Война. После смерти Агриппы она вышла замуж за новогрудского воеводу Николая Сапегу.

Литературная и полемическая деятельность 
Автор книги «Oratio funebris de illustrissimi principis et domini, domini Iohannis Radzivili Oliciae et Nesvisii ductis, vita et morte», в которой критиковал магнатов за любовь к азартным играм.

Эдмунд Бурше считал его автором религиозно-полемической поэмы «Апалагетык, гэта ёсць Абарона канфедарацыі» (1582).

Литература 

 Boniecki A. Herbarz polski, T. 1-17, dodatek — Warszawa 1899—1913.
 Niesiecki K. Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839—1846
 Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, T. 1-15 — Warszawa 1904—1938.
 Konopczyński W. Polska Akademia Umiejętności, Instytut Historii (Polska Akademia Nauk). Polski slownik biograficzny. t. 1-2. A-Brownsford. 1935.
 Михалон Литвин О нравах татар, литовцев и москвитян / Перевод на русский Хорошевич А. Л. — М.: 1994.

Примечания 

Писари великие литовские
Каштеляны минские